Tanintharyi (dříve Tenasserim) je:
 Tanintharyi (oblast) — administrativní oblast Myanmaru
 Tanintharyi (město) — město v Myanmaru
 Národní park Tanintharyi — chráněné území v Myanmaru